Папазов — фамилия болгарского происхождения. Известные носители:

 Папазов, Виталий Витальевич (род. 1992) — российский волейболист.
 Папазов, Жорж (; 1894—1972) — болгарский и французский художник-сюрреалист, писатель.
 Папазов, Дончо Ботев (род. 1939) — болгарский мореплаватель.
 Папазов, Фёдор Юрьевич (род. 1985) — российский боксёр-профессионал.
 Папазова (Гурковская), Юлия Григорова (1945—2001) — болгарская путешественница, политический деятель.